Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1932/1933 — 43-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
1930-е годы в Северной Ирландии